Diese Liste enthält alle offiziell von der FIFA geführten Spiele der irischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Die ersten beiden Spiele bei den Olympischen Spielen 1924 werden von der FAI ebenso wie das Spiel bei den Olympischen Spielen 1948 nicht berücksichtigt, da die irische Amateurmannschaft antrat. Spiele der Gesamtirischen Mannschaft vor 1924 werden der nordirischen Fußballnationalmannschaft zugerechnet. Bis in das Ende der 1960er Jahre wurde die Nationalmannschaft von einer Kommission des Verbandes FAI bzw. FAIFS zusammengestellt. Die Ausnahme war Bill Lacey, der zwischen 1931 und 1936 die Auswahl vier Mal betreute. Erster fester Trainer war Mick Meagan, der am 21. September 1969 sein Debüt als irischer Nationaltrainer gab.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der irischen Mannschaft angegeben.
 
 
 
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Amat. = Amateure
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 OS = Olympische Sommerspiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 n.SG = nach Silver Goal
 n.GG = nach Golden Goal

1924 bis 1929

1930 bis 1939

1946 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 
(Stand: 24. September 2022)

Gegner

Anlässe

Spielorte

Heimspielstädte 
Fast die gesamten Heimspiele der Iren wurden in verschiedenen Stadien, wie der Lansdowne Road, RDS Arena oder dem Dalymount Park, der Hauptstadt Dublin ausgetragen. Während des Baus des Aviva Stadium wich man in den Croke Park der Gaelic Athletic Association aus.

Bilanz 
Die Spielbilanzen der irischen Nationalmannschaft gegen die einzelnen Ländermannschaften. Die Grundlage für die Bilanzstatistik ist die Ergebnisdatenbank der FIFA.

Legende
 
 
 
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der irischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 de.fifa.com: Ergebnisdatenbank der FIFA
 rsssf.com: Länderspielliste mit offiziellen und inoffiziellen Spielen der Nationalmannschaft (englisch)

Einzelnachweise & Anmerkungen 

!Landerspiele
Irland